Plac Bohaterów w Budapeszcie (Węgry)
 Plac Bohaterów w Wiedniu (Austria)
 Plac Bohaterów w Słubicach
 Plac Bohaterów – spektakl Teatru Telewizji z 1998 roku w reż. Piotra Szalszy
 Plac Bohaterów – dramat Thomasa Bernarda

Zobacz też 
 Plac Bohaterów Getta

Bohaterów